Chiara Dall'Ora – pallavolista italiana
 Fidenzio Dall'Ora – militare e politico italiano
 Giuseppe Dall'Ora – generale italiano
 Laura Conz Dall'Ora – cavallerizza italiana